Momordicin je jedno od nekoliko jedinjenja prisutnih u gorkoj dinji, uključujući:
 Momordicin I, hemijsko jedinjenje prisutno u lišću
 Momordicin II
 Momordicin-28

Vidi još 
 Momordicinin
 Momordicilin
 Momordenol
 Momordol

Reference